Donald Ridge ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Donald Ridge (Alaska), ein Höhenzug im US-Bundesstaat Alaska
 Donald Ridge (Arkansas), ein Höhenzug im US-Bundesstaat Arkansas
 Donald Ridge (Antarktika), ein Felsgrat im Ellsworthland, Antarktika